

Geografia 
 Rio Loschi – nome italiano del comune Loški Potok nel sud della Slovenia

Persone 
 Antonio Loschi (1368-1441) – umanista italiano
 Bernardino Loschi (1460-1540) – pittore italiano
 Elio Loschi (1909–) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Jacopo Loschi (1425-1504) – pittore italiano
 Luciano Loschi (1926–) – ex calciatore italiano
 Loschi – famiglia aristocratica di Vicenza